miejscowości w Bułgarii:
 Ezerec – wieś w obwodzie Błagoewgrad
 Ezerec – wieś w obwodzie Dobricz